Ме́ндес — фамилия испанского () и Ме́ндеш португальского () происхождения. Варианты орфографии при передаче бразильского произношения Ме́ндес, Ме́ндис, Ме́ндеш, Ме́ндиш.

Известные носители 
 Ариас Мендес (ум. не ранее 924) — граф Коимбры, представитель дома Мендес.
 Нуньо II Мендес (ум. 1071) — 7-й и последний граф Портукале с 24 декабря 1054 года, из дома Вимары Переса.
Для данных двух персоналий вариант орфографии Мендес передаёт специфику устаревшего произношения ушедшей эпохи.

 Мендес, Абриль (род. 1967) — венесуэльская актриса кино, театра и ТВ,а также телепродюсер.
 Мендес, Алексис (род. 2000) — американский футболист.
 Мендес, Альберто (1941—2004) — испанский писатель.
 Мендес, Альберто (род. 1974) — футболист.
 Мендес, Альберто Эмилио — кубинский танцовщик и хореограф.
 Мендес, Апарисио (1904—1988) — известный уругвайский политик, де-факто президент Уругвая в 1976—1981.
 Мендес, Архенис (род. 1986) — доминиканский боксёр-профессионал, выступающий во второй полулёгкой весовой категории.
 Мендеш, Ариштидеш де Соуза (1885—1954) — португальский дипломат, праведник мира.
 Мендес, Браис (род. 1997) — испанский футболист, полузащитник.
 Мендес, Бруно (род. 1999) — уругвайский футболист.
 Мендес, Вильфредо (род. 1996) — пуэрто-риканский боксёр, чемпион мира по версии WBO в минимальном весе.
 Мендес, Густаво (род. 1971) — уругвайский футболист, защитник, участник Чемпионата мира 2002 года.
 Мендес, Даниэл (род. 1981) — бразильский футболист, нападающий.
 Мендес, Джегсон (род. 1997) — эквадорский футболист.
 Мендес, Ева (род. 1974) — американская актриса.
 Мендес, Ив — бразильская певица.
 Мендес, Камила (род. 1994) — бразильско-американская актриса.
 Мендес, Катюль (1841—1909) — французский поэт, представитель парнасской школы.
 Мендес, Кевин (род. 1996) — уругвайский футболист.
 Мендес, Леопольдо (1902—1969) — мексиканский художник.
 Мендес, Лукас (род. 1990) — бразильский футболист, защитник.
 Мендес, Лусия (род. 1955) — мексиканская актриса, модель и певица.
 Мендес, Марио (род. 1979) — мексиканский футболист, правый защитник.
 Мендес, Марко (род. 1976) — мексиканский актёр театра и кино и фотомодель.
 Мендес, Мартин (род. 1978) — бас-гитарист шведской прогрессив-дэт-метал группы «Opeth».
 Мендес, Мигель (род. 1967) — испанский баскетбольный тренер, главный тренер УГМК (Екатеринбург) с 2018 года.
 Мендес, Микайла (род. 1980) — американская порноактриса.
 Мендес, Мурилу (1901—1975) — бразильский поэт и писатель, представитель бразильского сюрреализма.
 Мендес, Нора (род. 1969) — сальвадорская общественная деятельница, писательница, поэтесса и композитор.
 Мендес, Норберто (1923—1998) — аргентинский футболист.
 Мендес, Освальдо (род. 1956) — гватемальский конник.
 Мендес, Рафаэль (1904—1982) — боливийский футболист, нападающий.
 Мендес, Рикарду Кавалканте (род. 1989) — бразильский футболист, нападающий.
 Мендес, Себастьян (род. 1977) — аргентинский футболист, игравший на позиции центральный защитника.
 Мендес, Сержиу (род. 1941) — бразильский музыкант.
 Мендес, Сесилия (род. 1986) — аргентинская модель.
 Мендес, Сэм (род. 1965) — английский кинорежиссёр.
 Мендес, Франк (род. 1961) — мексиканский и венесуэльский актёр.
 Мендес, Херонимо (1887—1959) — чилийский государственный деятель.
 Мендес, Хесус (род. 1984) — аргентинский футболист.
 Мендес, Хосе (1843—1905) — танцовщик, хореограф и педагог испанского происхождения, в 1888—1898 годах работал в Москве.
 Мендес, Хосе Мария (род. 1974) — испанский мини-футбольный игрок.
 Мендес, Хосуэ (род. 1976) — перуанский кинорежиссёр.
 Мендес, Хуан Эрнесто (род. 1944) — аргентинский правозащитник и юрист.
 Мендес, Чед (род. 1985) — американский боец смешанных единоборств.
 Мендес, Шику (1944—1988) — бразильский профсоюзный деятель и эколог.
 Мендес, Шон (род. 1998) — канадский поп-певец, автор-исполнитель.
 Мендес, Эдисон (род. 1979) — эквадорский футболист.
 Мендес, Эктор Эухенио (1897—1977) — аргентинский боксёр.
 Мендес, Юсафат (род. 2002) — шведский футболист.

Составная фамилия 
 Абадиа Мендес, Мигель (1867—1947) — колумбийский политик, адвокат и писатель.
 Каналехас Мендес, Хосе (1854—1912) — испанский политик.
 Коста Мендес, Никанор (1922—1992) — аргентинский политик и дипломат, министр иностранных дел (1966—1969), (1981—1982).
 Мендес Гимарайнс, Эдилсон (род. 1986) — бразильский футболист, полузащитник.
 Мендес да Силва, Давид (род. 1982) — нидерландский футболист кабо-вердианского происхождения, полузащитник.
 Мендес да Роша, Паулу (1928—2021) — бразильский архитектор.
 Мендеш Леал, Жозе (1818 или 1820—1886) — португальский писатель, поэт, драматург, публицист, переводчик, журналист.
 Мендес Лопес, Бруно (род. 1990) — испанский автогонщик.
 Мендес Монтенегро, Хулио Сесар (1915—1996) — президент Гватемалы с 1966 по 1970 год.
 Мендес Морейра, Жулиу Сезар (род. 1983) — бразильский футболист, защитник.
 Мендес Триндаде, Элиас (род. 1985) — бразильский футболист, левый полузащитник.
 Мендес-Франс, Пьер (1907—1982) — французский левоцентристский политический деятель.
 Ногалес Мендес, Рафаэль де (1879—1936) — венесуэльский писатель и наёмник, ставший свидетелем и участником геноцида армян в 1915 году.
 Тамайо Мендес, Арнальдо (род. 1942) — кубинский космонавт.
 Торрес Мендес, Рамон (1809—1885) — художник и график, один из самых известных костумбристов Колумбии ХІХ века, мастер миниатюрного портрета.
 Мендес Франса, Лоуривал (ум. 2012) — бразильский шашист, чемпион мира по шашкам-64

Топонимы 
 Мендес () — греческое название древнеегипетского города Джедет, современный Телль аль-Руба.
 Мендес — муниципалитет на Филиппинах.
 Мендес — муниципалитет в Мексике, штат Тамаулипас;
 Мендес — посёлок в Мексике, штат Тамаулипас, административный центр вышеназванного муниципалитета.
 Сапотитлан-де-Мендес — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.

Прочее 
 Лёгкие крейсера типа «Мендес Нуньес» — тип лёгких крейсеров испанского военно-морского флота.
 Правительство Мендес-Франса — кабинет министров, управлявший Францией с 18 июня 1954 года по 5 февраля 1955 года, в период Четвёртой французской республики.

См. также 
 Грация Мендес Наси (1510—1569) — общественный деятель европейской еврейской общины периода европейского ренессанса.
 Якоб Мендес да Коста (1833—1900) — врач и хирург.
 Мендеш